Новак Ђоковић је освојио титулу трећи пут за редом, савладавши у финалу Роџера Федерера, 6–3, 6–3.

Носиоци 

  Роџер Федерер (финале)
  Новак Ђоковић (побједник)
  Томаш Бердих (полуфинале)
  Михаил Јужни ''(прво коло)

<li> Иван Љубичић (прво коло, повукао се због повреде ноге)
<li> Виктор Троицки (прво коло)
<li> Маркос Багдатис (прво коло, повукао се због болести)
<li> Ернестс Гулбис (осмина финала)

Квалификације

Жреб 

 Финале

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Главни жреб
 Квалификациони жреб

Тенис 2011.